Шартьє — французьке прізвище.

 Ален Шартьє (1392–1430) — французький поет, письменник.
 Альбер Шартьє — канадський автор коміксів.
 Гійом Шартьє (бл. 1392–1472) — єпископ Парижа.
 Еміль-Огюст Шартьє (1868–1951), відомий під псевдонімом Ален — французький філософ, журналіст, пацифіст.
 Жан Шартьє — французький історіограф XV століття.
 Жан-П'єр Шартьє — французький психоаналітик.
 П'єр Шартьє (1894–1980) — французький художник.
 П'єр Шартьє — французький філолог, професор університету Париж-Дідро, фахівець з творчості Дені Дідро.
 Роже Шартьє (нар. 1945) — французький історик, представник школи Анналів.

 Сен-Шартьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ендр.

Французькі прізвища